Blang Rheue (Baktiya Barat), een plaats in Indonesië
Blang Rheue (Ulim), een plaats in Indonesië